Kusu peut désigner :
un peuple de la République démocratique du Congo, les Kusu
une langue parlée dans ce pays, le 
 Kusu, un bourg dans le district de Kusu de la préfecture d'Ōita au Japon.
 Kusu Island, une île de Singapour